Margarete von Brabant ist der Name folgender Personen:  
 Margarete von Brabant (1275/76–1311), als Ehefrau Heinrichs VII. von Luxemburg römisch-deutsche Königin
 Margarete von Brabant (1323–1380), als Ehefrau Ludwigs II. Gräfin von Flandern
 Margarete (England, 1275) (1275–1318/33), als Ehefrau Johanns II. Herzogin von Brabant
 Margarete von Flandern († 1285), als zweite Ehefrau Johanns I. Herzogin von Brabant
 Margarete von Frankreich (1254–1271), als erste Ehefrau Johanns I. Herzogin von Brabant